Platanias () ist ein Gemeindebezirk der Gemeinde Platanias im Regionalbezirk Chania auf der griechischen Mittelmeerinsel Kreta.

Verwaltungsgliederung 
Mit der Umsetzung der Gebietsreform 1997 erfolgte der Zusammenschluss der Landgemeinde Platanias mit weiteren 12 Landgemeinden zur Gemeinde Platanias. Durch Vereinigung mit den Gemeinden Voukolies, Kolymvari und Mousouri im Rahmen der Verwaltungsreform 2010 gingen diese als Gemeindebezirke in der neuen Gemeinde Platanias auf.

Einzelnachweise 

Gemeinde in Kreta (Kapodistrias-Programm)
Platanias (Gemeinde)